

Pessoas
William Claxton
Claxton Welch

Localidades

Claxton (Geórgia)

Desambiguação